De langste reis, een Nederlandse film uit 1996 internationaal bekend als The longest journey
 The Longest Journey (computerspelserie), serie avonturenspellen ontwikkeld door Funcom
 The Longest Journey (computerspel), het eerste spel in de serie uit 1999
 Dreamfall: The Longest Journey, het tweede spel in de serie uit 2006
 Dreamfall Chapters, het derde spel in de serie uit 2014
 The longest journey (roman), een roman uit 1907 geschreven door E.M. Forster